Lystjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lystjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (20,5 ha)
Lystjärnen (Holmedals socken, Värmland, 660571-127981), sjö i Årjängs kommun, 
Lystjärnen (Holmedals socken, Värmland, 660929-128080), sjö i Årjängs kommun, 
Lystjärnen (Silleruds socken, Värmland, på Egenäs), sjö i Årjängs kommun,  (74,4 ha)
Lystjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (32,5 ha)
Lystjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (15,4 ha)
Lystjärnet, sjö i Arvika kommun,  (6,33 ha)
Norra Lystjärnet, sjö i Arvika kommun och Kongsvingers kommun i Hedmark,  (4,6 ha)
Lystjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lystjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,

Se även
Lysetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn